Суперкуп Јапана () из спонзорских разлога Фуџифилм суперкуп () је фудбалска суперкупа Јапана.

Име 
 Суперкуп (, 1977—1984)
 Зирокс суперкуп (, 1994—2008)
 Фуџи Зирокс суперкуп (, 2009—2021)
 Фуџифилм суперкуп (, 2022—)

Победници 
Од 1994. године

Успешност клубова 
Од 1994. године

Спољашње везе 
 

Јапан
Фудбал у Јапану